IWP est un sigle qui peut désigner :
 Institute of World Politics, une école américaine de sécurité nationale, de renseignement et d'affaires internationales ;
 , un éditeur américain qui offre une couverture complète du processus politique fédéral américain aux professionnels à Washington, aux États-Unis et dans le monde entier.